Herengeria är ett släkte av svampdjur. Herengeria ingår i familjen Corallistidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Herengeria